Квакши-треуголки () — род бесхвостых земноводных из семейства Hemiphractidae.

Образ жизни 
Ведут сумеречный и ночной образ жизни

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 9 видов:

Примечания 

Hemiphractidae